Simiutai bezeichnet:
 Simiutai (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Simiutai (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Simiutai (Inselgruppe, Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland